Raša – wieś w Chorwacji, w żupanii istryjskiej, w gminie Raša. W 2011 roku liczyła 1440 mieszkańców.

Miasteczko jest dziełem jednego człowieka, triesteńskiego architekta Gustava Pulitzera Finaliego.

Przez wieś przepływa rzeka Krapan, jest to dopływ rzeki Rašy, od której pochodzi nazwa.

Raša ze względu na swoje położenie w dolinie rzeki, jest pięknym miejscem dla turystów, którzy chcą doświadczyć lokalnej kultury, podziwiać oszałamiające krajobrazy i wziąć udział w ekscytujących zajęciach. Wioska znajduje się w środku Chorwacji i otoczona jest bujnymi, zielonymi lasami. 

Oferuje odwiedzającym wiele ciekawych rzeczy do zrobienia, takich jak odwiedzanie tradycyjnych rzemieślników, odkrywanie starożytnych ruin lub branie udziału w zajęciach na świeżym powietrzu, takich jak wędrówki i jazdy na rowerze. W centrum znajduje się Kościół pod patronatem św. Barbary. Jest to patronka górników, we wsi znajduje się również muzeum poświęcone górnikom, ponieważ wieś była osadą robotniczą, ponieważ posiadała bardzo duże złoża węgla. Miejscowość może pochwalić się również mnóstwem restauracji, kawiarni i barów, dzięki czemu goście mogą spróbować pysznej kuchni regionu. 

Ponadto, w ciągu roku odbywa się tu wiele wydarzeń kulturalnych, w tym występy muzyczne i teatralne, wystawy sztuki i tradycyjne uroczystości. Pobyt w Rasa z pewnością będzie wyjątkowym i niezapomnianym doświadczeniem.

Przypisy 

Miejscowości w żupanii istryjskiej